Grabarz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Grabarz (* 1957), deutscher Werbeunternehmer und Werbetexter
 Robert Grabarz (* 1987), britischer Leichtathlet